Osoby o tym nazwisku:
 Benjamin Reimer – pruski dyplomata
 Brittany Reimer – kanadyjska pływaczka
 Daniela Reimer – niemiecka wioślarka
 David Reimer – osoba poddana eksperymentowi dot. wyboru płci
 James Reimer – kanadyjski hokeista